Wangner – abitanti di Wangen (Svizzera)
Wangner – abitanti di Wangen bei Olten